Niemcy:
 Windhag – dzielnica Friedrichshafen
 Windhag – dzielnica Osterhofen

Zobacz też:
 Windhaag